Эозин:

 Эозин — ксантеновый краситель, интенсивно-розового цвета. 
 Эозин B — краситель, используется для окраски шерсти, хлопка и бумаги, а также в гистологии для окраски клеток.
 Эозин Y — краситель, широко применяется в гистологии и цитологии в качестве цитоплазматического красителя.